New Haven es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 New Haven (condado de Adams, Wisconsin)
 New Haven (condado de Dunn, Wisconsin)